Втачник — гірський масив в Словаччині
 Втачник — гірська вершина в Словаччині